Худайбердыев — фамилия; имеет женскую форму Худайбердыева.

 Известные носители 
 Худайбердыев, Нармахонмади Джураевич (1928—2011) — советский и узбекский государственный и партийный деятель, председатель Совета Министров Узбекской ССР.
 Худайбердыев, Оразберды (род. 1959) — министр железнодорожного транспорта Туркменистана; ректор Туркменского государственного института транспорта и связи. См. также